Erzgebirgsvorland bezeichnet:
 einen Landschaftsstreifen in Sachsen, siehe Erzgebirgsvorland
 eine geomorphologische Einteilung in Tschechien, siehe Vorerzgebirge-Region

Siehe auch:
 Südliches Erzgebirgs-Vorland, eine naturräumliche Einheit in Sachsen
 Südliches Erzgebirgsvorland, eine geomorphologische Einteilung in Tschechien
 Östliches Erzgebirgsvorland, ein Naturraum in Sachsen